Rudolf Köster oder Rudolf Koester ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Köster (Mediziner, 1870) (1870–1904), deutscher Psychiater 
 Rudolf Köster (Linguist) (1913–2004), deutscher Germanist, Sprachwissenschaftler und Heimatforscher
 Rudolf Köster (Mediziner, 1921) (1921–2011), deutscher Dermatologe, Sozialmediziner und Autor 
 Rudolf Koester (Literaturwissenschaftler) (geb. Rudolf Köster; * 1936), deutschamerikanischer Germanist und Literaturwissenschaftler